Вовк Василь Васильович
 Вовк Василь Григорович